Denumirea de Vodița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vodița, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște;
 Vodița, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.

Vezi și
 Mănăstirea Vodița